Halowe Mistrzostwa Belgii w Lekkoatletyce 2011 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 20 lutego w Gandawie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

2011 w Belgii
2011 w lekkoatletyce
Belgia 2011
Mistrzostwa Belgii w lekkoatletyce